Ein Schnürboden ist

 im Theater eine Zwischendecke oberhalb der Bühne, siehe Schnürboden (Theater)
 in der Technik eine Fläche, auf der die Umrisse von Bauteilen in Originalgröße gezeichnet werden, siehe Reißboden und speziell im Schiffbau Schnürboden (Schiffbau)